Hase-dera (Kamakura), een boeddhistische tempel in Kamakura, in de Japanse prefectuur Kanagawa
 Hase-dera (Sakurai), een boeddhistische tempel in Sakurai, in de Japanse prefectuur Nara